Ampasimanolotra kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Vohibinany (ort), Atsinananaregionen, 
 Ampasimanolotra (ort i Madagaskar), Atsinananaregionen, 

Robotskapade Madagaskarförgreningar